Жансак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Жансак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Жансак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї